Badas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Badas (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 112,20), Jawa Timur, 
 Desa Badas (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 112,31), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar